Тадзима:

 Тадзима — историческая провинция Японии.
 Тадзима, Наби (1900—2018) — японская долгожительница.
 Тадзима, Наото (1912—1990) — японский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Тадзима, Ясуко (род. 1981) — японская пловчиха.